Claudia Rajlich, přechýleně Claudia Rajlichová (* 12. července 1977 Schiedam) je česká historička umění, bankéřka, výtvarná kritička, překladatelka a kurátorka. Je dcerou českého malíře a sochaře Tomáše (Tomase) Rajlicha a Jitky Rajlichové.

Vzdělání a kariéra 
V roce 1999 studovala na American University of Paris Internacionální obchodní vědu a dějiny umění, double Major s titulem B.A. Ve studiích pokračovala na Sorbonně, Pařížské univerzitě, kde studovala obor Dějiny umění a archeologie. Titul doktor filozofie pak získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako poradkyně a bankovní specialista ve švýcarském Curychu.

V roce 2006 uvedla v Domě umění v Českých Budějovicích výstavu „Bob Bonies“, která představila práce tohoto holandského umělce, řadícího se ke druhé generaci umělecké školy De Stijl.

Literární dílo 
 Fundamental Painting (1975): Lessons in Minimalists Panting. Tato kniha je revidovanou verzí Ph.D. teze s názvem Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam.
 The Golden Age of Abstraction: The Postwars Period (2004)
 František Kupka – Piet Mondrian (2007)
 Tomas Rajlich: Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

České spisovatelky 21. století
Čeští historikové umění
Čeští výtvarní kritici
Čeští překladatelé
Čeští kurátoři
Čeští bankéři
Absolventi Americké univerzity v Paříži
Absolventi Pařížské univerzity
Absolventi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Narození v roce 1977
Narození 12. července
Narození v Schiedamu
Žijící lidé
Ženy